Tarquinia est un nom propre qui peut désigner :

Toponymie
 Tarquinia (Corneto avant 1922),  commune italienne d'environ  habitants, située dans la province de Viterbe, dans la région Latium, en Italie centrale. 
 Tarquinia (Tarquinii en latin et Tarchna ou Tarchuna en étrusque), la cité étrusque correspondant à la ville actuelle de Tarquinia.

Autres 
 La Vierge de Tarquinia, œuvre de Filippo Lippi, conservée à la Galerie nationale d'art ancien du palais Barberini à Rome.
 Tarquinia, film de 1932 réalisé par Carlo Ludovico Bragaglia
 Tarquinia (vin DOC), dénomination de vin DOC des provinces de Rome et de Viterbe.
 Ophrys sphegodes subsp. tarquinia, plante herbacée de la famille des Orchidaceae
 Tarquinia Molza, compositrice, musicienne et poétesse italienne
 Tarquinia, noble romaine d'origine étrusque.

Voir aussi 
 Tarquins